De combinatie voor vrouwen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zondag 15 januari 2012. De Zweedse Magdalena Fjällström won het goud.

Vrouwen Combinatie